Bellona puede referirse a:

 La diosa romana Belona.
 La isla Bellona, en las Islas Salomón.
 Bellona,  municipio de Italia.
 La organización ecologista noruega Fundación Bellona.
 El asteroide (28) Bellona.